

Lokalizacje

Niemcy 
 Reckendorf – dzielnica gminy targowej Heiligenstadt in Oberfranken w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Reckendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg

Inne 
 Verlag Hermann Reckendorf – niemieckie wydawnictwo